Tiro (film), een Nederlandse film uit 1979
Tiro (Ohio), een plaats in de staat Ohio in de Verenigde Staten
Marcus Tullius Tiro, secretaris van Cicero en uitvinder van een vorm van stenografie
Tiro (onderdistrict), een onderdistrict van Pidie, een regentschap in de provincie Atjeh van Indonesië